Фра́нке — німецьке прізвище (), походить від імені Франк; давньоверх.-нім. та старосаксонський патронім від прізвиська Франко. Означає людину походженням з германського племені Франки, або також родом з Франконії.

Носії 
 Анґела Франке (;  1957) — німецька плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 1972
 Бернд Франке (;  1948) — німецький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Гайнц Франке (; 1915—2003) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне, фрегаттен-капітан бундесмаріне.
 Герберт Вернер Франке (; 1927—2022) — австрійський та німецький вчений та письменник-фантаст
 Егон Франке (;  1935) — польський спортсмен-фехтувальник
 Ерік Франке:
 Ерік Франке (: ?) — нідерландський менеджер компанії Volia-кабель
 Ерік Франке (;  1989) — німецький бобслеїст, олімпійський призер (2018).
 Лео Франке (; 1914—1991) — німецький військовик, гауптшарфюрер СС.
 Майстер Франке (; бл. 1380 — активний до 1436) — нідерландсько-німецький живописець, представник м'якого стилю.
 Мар'ян Франке (; 1877—1944) — вчений-медик, професор та декан Львівського університету.
 Ян Непомуцен Франке (; 1846—1918) — польський математик.

Виноски

Див. також 
 Френкель (прізвище)